Шлепецький — прізвище.

Носії прізвища:
  Шлепецький Андрій Степанович (1930–1993) – історик літератури, філолог,викладач Пряшівського університету, за походженням – пряшівський русин-українець. Племінник Івана Шлепецького.
 Шлепецький Іван Степанович (1907-1976) - лікар-рентгенолог, громадський і культурний діяч Пряшівщини.